Сегунда 1974/1975 () — 43-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1974/1975
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1974 году
Спорт в Испании в 1975 году